Alatangaole (kinesiska: 阿拉坦高勒, 阿拉坦高勒苏木) är en socken i Kina. Den ligger i socknen Alatangaole, den autonoma regionen Inre Mongoliet, i den norra delen av landet, omkring 650 kilometer nordost om regionhuvudstaden Hohhot.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Inre Mongoliet
WP:Projekt Kina